Leland bezeichnet:

 Leland (Name), Personen mit diesem englischen Vor- oder Familiennamen
 Leland (Sänger), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Leland (Font), Standardmusikfont von MuseScore

Leland ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leland (Arkansas), Ort im Chicot County, Arkansas
 Leland (Florida), Ort im Madison County, Florida
 Leland (Georgia), Ort im Cobb County, Georgia
 Leland (Idaho), Ort im Nez Perce County, Odaho
 Leland (Illinois), Ort im LaSalle County, Illinois
 Leland (Iowa), Stadt im Winnebago County, Iowa
 Leland (Louisiana), Ort im Catahoula County, Louisiana
 Leland (Michigan), Gemeindefreies Gebiet im Leelanau County, Michigan
 Leland (Mississippi), Stadt im Washington County, Mississippi
 Leland (North Carolina), Ort im Brunswick County, North Carolina
 Leland (Oregon), Gemeindefreies Gebiet im Josephine County, Oregon
 Leland (Utah), Ort im Utah County, Utah
 Leland (Washington), Ort im Jefferson County, Washington
 Leland (Wisconsin), Gemeindefreies Gebiet im Sauk County, Wisconsin

Siehe auch:
 Leland Township, Township im Leelanau County, Michigan
 Leland River, Fluss, der in den Lake Michigan mündet
 Mount Leland, Berggipfel im ostantarktischen Viktorialand
 The Leland Hotel, historisches Hotel im Detroiter Stadtteil Downtown

Leland ist der Name folgender Unternehmen:

 Leland Corporation, Hersteller von Computerspielen